Стабі́льність — стійкість, сталість. Протилежність мутабільності.  

Вживається у наступних аспектах :

 Стабільність правопису
 Стабільність грошового обігу — стан грошового обігу, який характеризується стабільністю цін та тарифів; повним задоволенням платоспроможного попиту на товари і послуги; швидкістю обігу грошей; адекватною швидкістю товарного обороту й обороту виробничих фондів тощо.
 Стабільність цін — ситуація, при якій темпи інфляції настільки низькі, що суттєво не впливають на ухвалення економічних рішень;
 Стабільність організму чи механізму — здатність системи функціювати, не змінюючи структуру та перебувати в рівновазі, підтримувати сталість у часі.
 Стабільність засобу вимірювальної техніки — здатність засобу вимірювальної техніки зберігати свої метрологічні характеристики в заданих межах протягом заданого інтервалу часу.

 Літературні твори

 «Стабільність» — науково-фантастичне оповідання американського письменника Філіпа К. Діка.

Примітки